El término basilianas puede referirse a uno de los siguientes institutos de vida consagrada femeninos de la Iglesia católica:

 Basilianas, congregación que se funda a partir de los antiguos monasterios de basilianas en Ucrania;
 Basilianas alepinas, congregación fundada en Líbano en 1830;
 Basilianas Hijas de Santa Macrina, congregación fundada en Italia en 1921;
 Basilianas soaritas, congregación fundada en Líbano en 1737.

Además, suelen llamarse basilianas a todas las religiosas de las diferentes iglesias cristianas (especialmente ortodoxas y católicas orientales) que tienen como regla de vida la Regla de san Basilio.